Goście, Wolni goście – średniowieczna kategoria osadnicza
 Goście – amerykański film z 1972 roku
 Goście – izraelski film z 2004 roku
 Goście - duński film z 2022 roku
 Goście – czechosłowacki serial z 1983 roku
 Goście – alternatywny tytuł amerykańskiego serialu V